Guðmundsson ist ein isländischer Name.

Bedeutung 
Der Name ist ein Patronym und bedeutet Sohn des Guðmundur. Die weibliche Entsprechung ist Guðmundsdóttir (Tochter des Guðmundur).

Namensträger 

 

 Ásmundur Guðmundsson (1888–1969), isländischer Theologe, Bischof von Island
 Birkir Ívar Guðmundsson (* 1976), isländischer Handballtorwart
 Björgólfur Guðmundsson (* 1941), isländischer Unternehmer
 Böðvar Guðmundsson (* 1939), isländischer Schriftsteller und Übersetzer
 Brynjar Guðmundsson (* 1992), isländischer Fußballspieler
 Einar Már Guðmundsson (* 1954), isländischer Schriftsteller

 Halldór Guðmundsson (* 1956), isländischer Schriftsteller
 Hreiðar Guðmundsson (* 1980), isländischer Handballtorwart

 Kristinn Guðmundsson (1897–1982), isländischer Politiker
 Kristján Guðmundsson (* 1941), isländischer Künstler
 Kristmann Guðmundsson (1901–1983), isländischer Schriftsteller 
 Lárus_Guðmundsson (* 1961), isländischer Fußballspieler
 Magnús Guðmundsson (1879–1937), isländischer Politiker
 Magnús Tumi Guðmundsson (* 1961), isländischer Geophysiker
 Már Guðmundsson (* 1954), isländischer Ökonom und Bankmanager 
 Ólafur Guðmundsson (* 1990), isländischer Handballspieler
 Örn Elías Guðmundsson, eigentlicher Name von Mugison (* 1976), isländischer Musiker
 Páll Guðmundsson (* 1959), isländischer Bildhauer

 Þórður Guðmundsson (1908–1988), isländischer Wasserballspieler
 Tómas Guðmundsson (1901–1983), isländischer Schriftsteller

Patronym
Isländischer Personenname